Reward ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Reward (Inyo County, Kalifornien)
 Reward (Kern County, Kalifornien)
 Reward (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Belohnung (Begriffsklärung)